Гранд-Титон может означать:

 Гранд-Титон — гора в штате Вайоминг, США.
 Гранд-Титон — национальный парк США.